Parvilucina lampra är en musselart som först beskrevs av Dall 1901.  Parvilucina lampra ingår i släktet Parvilucina och familjen Lucinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
lampra